Санта Каталина Кијери има више значења:

 Општина Санта Каталина Кијери (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Каталина Кијери (Санта Каталина Кијери, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику